Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2003 wurde am 24. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 9. November in Großbritannien. Insgesamt wurden 14 Weltmeisterschaftsläufe auf drei Kontinenten gefahren. Weltmeister wurde Petter Solberg mit einem Subaru Impreza. Das Citroën Total World Rally Team gewann den ersten Titel in der Hersteller-Weltmeisterschaft. Sébastien Loeb fuhr die erste komplette Rallye-Weltmeisterschaft und verpasste den WM-Titel der Fahrer nur um einen Punkt.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung 
Die Herstellerteams mussten mindestens zwei Autos einsetzen. Es konnten aber auch drei oder vier Fahrzeuge gemeldet werden, es zählen aber immer nur die zwei besten Resultate für die Weltmeisterschaft. Die Resultate in Klammern bedeuten daher, dass zwei andere Fahrzeuge vom selben Hersteller weiter vorne platziert waren.

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

2003
Motorsportsaison 2003